Бонифасио () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бонифасио, Андрес (30 ноября 1863, Тондо, Манила — 10 мая 1897, Марогондон, провинция Кавите) — один из главных деятелей Филиппинской революции, президент Тагалогской республики.
 Бонифасио, Хорхе (род. 4 июня 1993, Санто-Доминго) — доминиканский бейсболист, аутфилдер команды МЛБ «Канзас-Сити Роялс».

См. также 
 Бонифачо (значения)